Nedre Schlesien kan syfta på:

Nedre Schlesien – en historisk region i nuvarande Polen och östra Tyskland
Provinsen Niederschlesien – en preussisk provins 1919-1938 och 1941–1945
Nedre Schlesiens vojvodskap – ett vojvodskap i västra Polen 1999–
Niederschlesischer Oberlausitzkreis – en Landkreis i Sachsen, Tyskland 1994–